Stati Uniti d'America
 South Lebanon – villaggio della Contea di Warren, Ohio
 South Lebanon – census-designated place della Contea di Linn, Oregon
 South Lebanon – township della Contea di Lebanon, Pennsylvania